Скоморохівська сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Скоморохівська сільська рада — Тернопільська область, Тернопільський район